Pop Pixie uma série spin-off baseado em Winx Club com as Pixies do Clube das winx como personagens principais. Foi exibido pela primeira vez em 2010, e é composto por 52 episódios de 13 minutos. As fadas não aparecem na série.

História

Em um canto tranquilo e isolado do Universo Mágico, há uma dimensão muito especial, um mundo em miniatura habitado por Gnomos, Elfos, animais falantes e acima de tudo por Pixies .

A cidade em que vivem é Pixieville , e é aqui que Pixies vivem suas vidas usando a magia incrível dos MagicPops, os globos mágicos da Árvore da Vida.

Os MagicPops são globos mágicos que contêm magia positiva que cresce na Árvore da Vida. Quando uma Pixie usa seu talento com sabedoria para o bem de todos, ela recebe um MagicPop para se tornar uma PopPixie. 

A primeira temporada contém 52 episódios confirmados pela Rainbow.

No Brasil o desenho é exibido no canal Nickelodeon.

Em Portugal, o desenho foi exibido no canal TVI e depois no Canal Panda.

Personagens

Amore:  Pop Pixie dos sentimentos, tem sua própria loja onde fabrica poções, tendo dois animais mágicos como assistentes: uma coruja e um hipopótamo chamado Otis. É apaixonada pelo guarda-bosques Robinson, mas se atrapalha toda na frente dele. 

Lockette:  Pop Pixie das direções, trabalha como recepcionista num hotel chamado  Pixie Plaza. Parece gostar de Martino e ele dela, isso e mostrado no episódio 37 onde ela fica com ciume dele. Tem uma pequena rivalidade com Chatta.

Chatta:  Pop Pixie das palavras, trabalha na estação de rádio de Pixieville. Quando fala, às vezes faz isso tão rápido que solta muita saliva, obrigando todo mundo a achar um jeito de silenciá-la; é apaixonada por Justin, seu cantor preferido.Tem uma pequena rivalidade com Lockette.

Caramelo:  Pop Pixie da força descomunal, tem sua própria doceria, a Molly Moo, onde tem como assistentes seu irmão Martino e um animal mágico: a porquinha Tina. 

Martino:  Pop Pixie da acrobacia, é irmão-gêmeo de Caramelo e trabalha na doceria dela como barman, fazendo diversos sucos. É bastante paquerador; parece gostar de lockette, isso é demonstrado no episodio 4,onde ele deixa ela pegar o lugar da irmã.

Thalita: Pop Pixie da estrela, e a mais fofa de toda a serie, ela ajuda alguns amigos e super amiga de Livy.

Fixit:  Pop Pixie da Tecnomagia, trabalha numa loja de brinquedos e vive fazendo inventos diferentes, com o propósito de ajudar seus amigos, embora muitas vezes cause confusões,também tem uma quedinha por Cherrie.

Livy:  Pop Pixie da velocidade, é o carteiro de Pixieville.

Tune:  Pop Pixie do poder vocal, trabalha como professora e ajuda seus alunos a descobrir seus talentos.

Pam:  Pop Pixie da mão veloz, tem seu próprio salão de beleza e sua assistente é um animal mágico.

Cherrie:  Pop Pixie do clima, é provavelmente a mais rica de Pixieville. Toda vez que expressa emoções negativas, o tempo em Pixieville muda. Tem uma assistente pessoal, a gata Lulu,tem uma quedinha por Fixit.

Morfo:  Pop Pixie das transformações, é muito travesso e adora pregar peças. Tem a habilidade de se transformar em quem ou em qualquer coisa que queira. Foi colega de classe de Lockette, com quem sempre aprontava.

Piff:  Pop Pixie dos sonhos doces, é aluna de Tune no colégio de Pixies.

Digit:  Pop Pixie da nanotecnologia, também cria invenções, possuíndo assim uma rivalidade com Fixit. Ao contrário da série Winx Club, é retratado como um rapaz, assim como Livy.

Plasto:  Pop Pixie da elasticidade, trabalha no banco de Pixieville e é o melhor amigo de Martino. Está sempre se aproveitando dos outros, mas não chega a ser uma má pessoa.

Zing:  Pop Pixie dos insetos, possui uma aranha de estimação. Foi outro que mudou de gênero se comparar com Winx Club, em que era uma menina.

Robinson:  Pop Pixie da natureza (provavelmente), trabalha como guarda-bosques e Amore é apaixonada por ele, assim como ele por ela.

Floxy: Floxy é um Duende com um talento especial para truques e brincadeiras maldosas. Ele não é muito inteligente e é o mais imaturo dos Duendes. Não há nada que ele leve a sério, e como a sua capacidade de organização é nula, ele segue fielmente o Rex. Floxy é preguiçoso e ganancioso. Ele adora bolos mais do que dinheiro. Molly Moo é o seu lugar favorito quando passam por Pixieville. A personalidade do Floxy irrita sua noiva Narcisa que preferia um parceiro mais competitivo e ambicioso. O animal amigo do Floxy é Billo, a doninha. 

Lenny: Lenny é louco, imprudente e irresponsável, e adora tomar riscos pelo puro prazer da excitação. Embora seja imprevisível e independente, ele é sempre o primeiro a seguir Rex e Maxine num qualquer ataque a Pixieville. O Lenny conduz uma potente e poderosa motorizada chamada "Ortica", que ele usa para dar exibições de cortar a respiração; ele adora desafios e entra em corridas impossível das quais sai com alguns ossos partidos mas feliz. O cúmplice do Lenny é Wolfgang, que é um lobo com um talento especial para os motores. O lobo faz a manutenção das motas do gang, mas dá atenção especial à mota do Lenny.

Maxine: Maxine é muito maliciosa e é a personalidade dominante do casal. Como a mais bonita dos duendes, ela usa todo seu charme para manter o Rex firmemente onde ela quer. Assim como o Rex é um modelo para os outros duendes masculinos, Maxine é o modelo para os Duendes femininos. Maxine adora ser admirada e invejada e não tolera quando alguém a coloca no seu lugar. Ela odeia os Pixies, que são os únicos que conseguem derreter sua fria personalidade. Os Animais que acompanham estes dois duendes são Cléopatra o tigre amigo de Rex e Rodrigo a cobra na qual Maxine confia.

Narcisa: Narcisa é também preguiçosa e excêntrica. Ela sonha em viver a vida de uma grande senhora, uma coisa que Floxy não lhe pode dar. A Narcisa empurra o Floxy para ser melhor do que os outros e isso muitas vezes mete-o em situações de que ele não sabe como sair. Para Narcisa  esta é uma situação muito dolorosa e ela reage da forma errada, sentindo-se inferior às suas amigas que têm melhores parceiros do que ela. Embora Floxy e Narcisa  costumem brigar, ela tem preguiça de deixar Floxy e ele tem muito medo de terminar o relacionamento com ela. O animal amigo do Floxy é Billo, a doninha, enquanto a Narcisa tem um crocodilo chamado Lucilla que é preguiçosa e rabugenta como ela.

Rex:Rex é um Duende arrogante e altivo, que se acha superior a todos. Ele admira a Maxine e pensa que o resto do mundo não é digno de sua atenção. O Rex tem certamente um grande talento para truques malévolos e actos perversos; ele tem uma inteligência genial para conceber planos e esquemas perfeitamente pérfidos. O gang respeita-o por isso e quando eles estão aborrecidos é o Rex que tem ideias para manter os ânimos da malta. Comparado com os outros, o Rex tem um lado mais maduro e criminal, o que muitas vezes assusta até mesmo os seus companheiros. Este aspecto do seu carácter atrai a Maxine, sua noiva, que é muito ambiciosa. Os Animais que acompanham estes dois Duendes são Cleopatra o tigre amigo de Rex e Rodrigo a cobra na qual Maxine confia

Yucca: Yucca é vaidosa e fútil e adora fazer compras extremas. Qualquer momento serve para se exibir e ela e Lenny fazem de cada aventura com o gang um evento para ser lembrado. O animal amigo da Yucca é Tito, um morcego que adora a vida nocturna. Tito dorme o dia todo, mas é um folião durante a noite.

Augustus: Augustus é o dono da loja de brinquedos onde Fixit trabalha. A chegada de Fixit trouxe sucesso e muitos clientes a sua loja de brinquedos. Augustus pretende ser um comerciante alegre, mas na verdade ele é um abutre que imediatamente sobe o preço de um brinquedo diante do nariz do seu cliente. Augustus nunca perde uma oportunidade para cortar o salário do Fixit; ele atura o comportamento questionável do gnomo apenas porque Augustus lhe permite satisfazer as suas fantasias com as suas criações no laboratório da loja. Augustus, por outro lado, sabe que sem Fixit a sua loja simplesmente não existiria.

Grind: Com seu fato listrado de listras largas, colete e relógio de bolso com a sua pesada corrente de ouro, o Sr. Grind é muito parecido com um gnomo de negócios. Grind é muito diferente para com os outro Gnomos: ele é sério, rigoroso e senta-se sempre na sua poltrona no Banco de Pixieville. Na comunidade dos Gnomos, Grind é um exemplo para todos. Ele construiu uma fortuna e possui uma posição social única e invejável. Grind sabe que é respeitado pelos outros gnomos e orgulha-se disso. Nunca ninguém o viuvsorrir, assim como ninguém jamais o viu dar um empréstimo; ele é forreta como mais ninguém e muito agarrado ao seu banco. Ele trata as poupanças dos seus clientes como se fossem as suas próprias e só de pensar que os seus clientes possam retirar o dinheiro do banco dá-lhe angústia.  Grind é o primeiro a chegar ao escritório e o último a sair, e sua obsessão por poupar torna-o muitas vezes ridículo e grotesco, pois força os seus empregados a poupar de todas as maneiras possíveis.  Contudo o Grind não olha a despesas quando se trata da segurança de seu banco pois é uma verdadeira obsessão para ele. Para proteger o seu tesouro, Grind criou o sistema de alarme mais sofisticado em Pixieville: um conjunto impressionante de armadilhas, mecanismos e detectores.

Rollo: O Plaza  é o hotel mais famoso em Pixieville e é gerido pelo Sr.Rollo. Apesar da sua elegância e pomposidade, o Sr. Rollo é uma amostra de ansiedade; ele corre continuamente de um canto para o outro do hotel tentando resolver problemas, supervisionando e dando ordens. Para reduzir custos, o Sr. Rollo reduziu o seu pessoal ao mínimo e tem de gerir os muitos clientes do hotel apenas com os seus dois funcionários, Lockette e Guzmán. Rollo  coloca sempre um sorriso no rosto para os seus clientes, mas é um tirano para a Pixie e o macaco, que são forçados a saltar de uma tarefa para outra. Qualquer contratempo lança Rollo em desespero e imediatamente imagina-se arruinado; felizmente ele tem a Lockette que faz o possível para salvar o dia. O Sr. Rollo mostra a sua gratidão pela Lockette, não através de um aumento de salário mas dando-lhe novas tarefas, dizendo-lhe que esses trabalhos são uma grande honra. O Sr. Rollo é mau para o macaco que considera sem importância e muitas vezesmagoa os seus sentimentos.

Ronf: Ronf é o gnomo mais preguiçoso da cidade; ele está casado com a Nella, um gnomo enérgico, por vários séculos. Ronf  é muito diferente dos outros, porque ele é o único gnomo que prefere uma soneca ao dinheiro; agora que ele já passou da idade de reforma tudo o que ele quer fazer é dormitar na sua varanda. Ronf é um verdadeiro preguiçoso, sempre pronto a tirar uma soneca em qualquer lugar, mas a sua gananciosa esposa simplesmente não consegue suportar a ideia de que o seu marido não quer fazer dinheiro, humilhando-o com as suas amigas. Quando o Ronf conduz, ele é uma cruz para a Lockette, que está sempre preocupada em não estar atrasada, e ela é forçada a inventar formas e a fazer acrobacias perigosas para ultrapassar-lo.

Animais

Os Animais tem um papel ativo na sociedade, assim como as Pixies e os gnomos. Eles têm um emprego e os mesmos direitos que os outros em Pixieville.

Ao contrário das Pixies e os gnomos, eles vivem em tocas e nas casas da comunidade florestal, na floresta ao redor de Pixieville. Eles gostam de ser abraçados.

Eles nunca fazem coisas ruins, assim como os elfos, e também nem fazem coisas desonestas.

Pop magic

Pop Magic é um poder que as Pixies ganham em PopPixie. Eles ganham o Pop Magic ao realizar alguma boa ação com o seu talento.

Os Pops Magicos são globos mágicos que contêm magia positiva que cresce na Árvore da Vida e há um para cada Pixie. Quando um Pixie usa seu talento com sabedoria para o bem de todos, ele ou ela pode receber um Pop Magic para se tornar um PopPixie.

O Pop Magic permite que os Pixies se transformar e usem seus poderes de forma mais eficiente do que em sua vida diária, e eles ganham asas e roupas novas, semelhante as transformações de fadas em Winx Club. No entanto, ao contrário das transformações de Fadas, os Pixies só podem se transformar em PopPixies usando a Pop Magic nas mãos.

Lugares

Pixiville 
Pixieville é uma cidade destaque em PopPixie, construído em uma densa floresta de árvores centenárias e arbustos. É uma grande metrópole, num ambiente único onde a magia e natureza se tornar um. Ele é dividido em distritos, a cidade é onde fica a casa das Pixies, dos Gnomos e Elfos, que formam uma comunidade onde todos têm um papel e ninguém está excluído(exceto os elfos que intencionalmente se mantem fora da vida social da cidade). já os animais de Pixieville, vivem em uma área florestal fora da cidade.

Molly Moo 
A Moo Molly aparece em PopPixie . É a loja de bolo mais famoso e popular em Pixieville . Suas janelas estão cheias de guloseimas e seu mirante é o melhor lugar para desfrutar de bolos e tortas feitos na hora por Caramelo.

Pixie Plaza Hotel 
O Pixie Plaza aparece em PopPixie . É o melhor (e único) hotel em Pixieville . Após Ninfea 's Palace, o Plaza é o edifício mais imponente da cidade, uma mistura de elegância, estilo, luxo e esplendor. Seus clientes vêm de todo o universo mágico.

Toy Shop 
Toy Shop é destaque em PopPixie localizado na Pixieville .Ambos os brinquedos tradicionais e modernos - você pode encontrar qualquer brinquedo que você gosta na loja de propriedade da Gnome Augusto.

Centro de Século XVIII 
O Centro de século XVIII é destaque em Pixie Pop localizado na Pixieville. É um centro de tratamento gerido pela Rex e Maxine (disfarçado como Pixies com roupas do século XVIII).

Catacumbas de Pixieville 
As Catacumbas de Pixieville são antigas catacumbas sob Pixieville feitas pelos ancestrais elfos.Provavelmente, as catacumbas foram utilizadas como local de sepultamento, um esconderijo ou um lugar de encontro para os Elfos.

Dublagem Brasil 
Lockette: Julia Soares
Carla: Isabela Gomes
Cherie: Paula Oliveira
Amore: Cleo Souza
Raul: Roberto Correa
Caramel: Daniele Reis
Maxine: Fernanda Batista
RonfiGlossum: Amaury Cezar
Augustus: Augusto Sampaio
Guzman/Morpho: Marcelo Santos
Otis: João Pedro
Srta. Sunny: Sabrina Maranda
Quentin: Pedro Almeida
Vozes adicionais: Nelson Mendes, Pedro Almeida, Raphael Pereira
Diretor de Dublagem: Sérgio Castro
Tradutor: Patrícia Lattavo
Estúdio de Dublagem: Áudio News

Dobragem Portugal 
Tradução: José Carlos Joaquim
Produção: Ana Adão
Grafismo e Edição: Diogo Martinez
Vozes: Axel
Catarina Moreira
Helena Palmela
Inês Pereira
Joana Correia
Joana Oliveira
João Pinto
Martim Moreira
Pedro Rolim
Raquel Piçarra
Susana João
Tomás Guerra
Músicas: Mónica Figueiras
Direcção técnica: João Descalço
Direcção de Dobragem: Paulo Martinez
Estúdios PSB - Produções Audiovisuais

Livros

Uma Pixie Tempestuosa
O Segredo de Lockette
Um Ataque Verde
Um Por Pixie
O Bosque dos Mistérios

Ligações externas
Site em português

Desenhos animados da Itália
Programas da Nickelodeon (Brasil)
Programas da TVI
Programas do Canal Panda